Michaił Kałasznikow
 karabinek AK, pot. kałasznikow
 Kałasznikow - rosyjski film biograficzny z 2020 roku
 Kałasznikow - rosyjski koncern zbrojeniowy